Lieselot Winter is een personage uit de Vlaamse politieserie Flikken en wordt gespeeld door Tine Van den Brande.

Seizoen 6 
Lieselot komt van de cel jeugdcriminaliteit en wordt de nieuwe partner van Merel.
Al vrij snel komt Merel erachter dat haar vriend, Tommy DeSmidt, getrouwd is met Lieselot. Merel dwingt het hem tegen Lieselot te zeggen maar hij weigert.
Wanneer Lieselot erachter komt dat Tommy met Merel een relatie had wordt ze woedend. De ruzie wordt uiteindelijk bijgelegd en alles is weer koek en ei.

Omdat Lieselot, nu ze gaat scheiden, geen woning heeft blijft ze bij Merel logeren. Merel is daar in het begin niet blij mee, maar dat draait bij. Lieselot ontdekt vlak daarna dat ze zwanger is van Tommy, en is heel blij met haar zwangerschap. Ze heeft het gevoel alsof haar leven nu pas begint.

Seizoen 7 
Lieselot behoort na haar bevalling van haar dochtertje Lola niet meer tot het team. Ze komt echter wel nog veelvuldig aan bod wanneer blijkt dat haar ex-man Tommy haar stalkt.

Seizoen 8 
Tijdens de begrafenis van Nick in de eerste aflevering is Lieselot nog één keer te zien, terwijl ze een van de kistdragers is.

Winter, Lieselot